Wentorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Wentorf bei Hamburg – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Wentorf (Amt Sandesneben) – kommun, Schleswig-Holstein,